Srdce na dlani může být:

 Srdce na dlani (film, 1998) – kanadský film, který získal Křišťálový glóbus na MFF Karlovy Vary
 Srdce na dlani (film, 2001) – americký televizní film navazující na seriál Doktorka Quinnová
 Srdce na dlani (film, 2014) – mexický dokument režiséra Artura Gonzáleze Villaseñora
 Srdce na dlani (film, 2022) – česká komedie režiséra Martina Horského
 Srdce na dlani (nadační fond) – český nadační fond